Edward Barbini, producteur, réalisateur et directeur de la photographie américain ;
 Marco Barbini (1990-), joueur de rugby à XV italien ;
 Matteo Barbini (1982-), joueur italien de rugby à XV ;
 Silvio Barbini (né vers 1750), peintre italien.